Змагання з бігу на 10000 метрів серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 у Токіо проходили 30 липня 2021 на Японському національному стадіоні.

Напередодні старту 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Результати

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  
 Сторінка дисципліни змагань на сайті Міжнародного олімпійського комітета  
  

Чоловіки
Чоловіки